Clarendon hace referencia a varios artículos:

Tipografía
 Clarendon (tipo de letra)

Lugares

En Australia
 Clarendon (Nueva Gales del Sur)
 Clarendon (Queensland)
 Clarendon (Australia Meridional)

En Canadá
 Clarendon (Quebec)

En Estados Unidos
 Clarendon (Arkansas)
 Clarendon (Nueva York), en el estado de Nueva York.
 Clarendon (Pensilvania)
 Clarendon (Texas)
 Clarendon (Vermont)
 Clarendon (Metro de Washington), estación.

En Jamaica
 Parroquia de Clarendon, condado de Middlesex.